Thurston County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thurston County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002209
 Thurston County Courthouse (Washington), ID-Nr. 81000592